Мать городов русских () — перифраз из древнерусской литературы, обозначающий Киев.

Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег:

И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью.

Также встречается в ряде произведений, таких как:
 «Слово на обновление Десятинной церкви» (середина XII века, оригинал не сохранился): «славному и честному граду нашему и великой митрополии же, матери городам».
 Тропарь Владимиру Святославичу: «Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола седя матере градов богоспасаемаго Киева».
 Служба на память освящения в 1051/1053 году церкви святого Георгия в Киеве, 26 ноября: «от первопрестольнего матери градом, Богом спасенего Киева».
 Похвальное слово Константина Муромского XVI века: «вкупе со християнскою церковию матере градомъ богоспасенаго Киева к Богу возопи».

Фраза представляет собой семантическую кальку с греческого «метрополия» (от  — мать и πόλις — город) и означает провозглашение Киева столицей.

Метрополией Руси называет Киев немецкий хронист и путешественник Адам Бременский (1070-е годы): 

Её столица — город Киев, соперник Константинопольского скипетра, славнейшее украшение Греции.

«Повесть временных лет» составлялась в Киеве во втором десятилетии XII века, во времена распада Киевской Руси сначала на крупные, а затем и на удельные княжества и, в силу этого, характеризуется героизацией политически единого русского государства и противопоставлением политически единой Киевской Руси современному летописцу конгломерату враждующих княжеств.

Существенным фактором, обусловившим появление фрагмента, служит также школа, сложившаяся в Киево-Печерской лавре: именно её монаху Нестору Летописцу приписывается создание «Повести временных лет».

Существует также версия об эсхатологической мотивировке данной фразы. Исследователи обращают внимание на то, что «матерью городов» в древнерусских текстах назывался Иерусалим, в связи с чем выражение «матерь городов русских» может трактоваться как «новый Иерусалим». Таким образом, предполагается, что фраза, приписываемая монахами князю Олегу, провозглашает Киев не просто столицей Руси, но центром всего богоспасаемого мира.

Примечания

Литература 
 Лихачёв Д. С. «Повесть временных лет». Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси // Лихачёв Д. С. Избранные работы в трёх томах. Т. 2. — Л.: Худож. лит., 1987. — С. 3—342.
 Васильев А. А. История Византийской империи, т. 1 (Время до крестовых походов), гл. 6, § 10 Смутное время (1056—1081).

Литература Древней Руси
Крылатые выражения
Киев в культуре и искусстве
Прозвища городов
Русские фразы
Перифразы
Топонимия Украины